Guante de oro puede referirse a los siguientes premios deportivos:

Guante de Oro de las Grandes Ligas de Béisbol
Guante de Oro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional
Guante de Oro de la FIFA al mejor guardameta de la Copa Mundial de Fútbol
Guante de Oro de la Premier League

En plural también puede referirse a diferentes campeonatos de boxeos:
Guantes de Oro, nombre de diversos torneos de boxeo amateur de Estados Unidos
Guantes de Oro (México), campeonato de boxeo amateur de México